Ляонин:

 Ляонин — провинция на северо-востоке Китая. 
 Ляонин — провинция Северо-Восточной части Китайской республики.
 Ляонин — первый и единственный авианосец НОАК.
 Ляонин Хантерс — китайский баскетбольный клуб.
 Ляонин Хувин  — китайский футбольный клуб из города Шэньян.
 Ляонин Чжунба — бывший профессиональный футбольный клуб из Шэньяна.